Леонид Николаевич Степанов () — советский игрок в хоккей с шайбой и с мячом, участник ВОВ.

Биография 
Родился 11 июня 1922 года. В довоенные годы играл в хоккей с мячом за московские ЦДКА и «Спартак». В 1941 году был мобилизован в Красную Армию в связи с началом Великой Отечественной войны. По состоянию здоровья был демобилизован в 1943 году и продолжил выступать в хоккее с мячом за ВВС. В 1945 году стал обладателем Кубка СССР по хоккею с мячом.

С 1946 года выступал в соревнованиях по хоккею с шайбой. Стал автором одной из первых шайб чемпионатов СССР — 22 декабря 1946 года в составе ЦДКА в матче против свердловского «Дома офицеров» (5:1). Всего в высшей лиге провёл более 130 матчей и забил 96 шайб в ворота. В 1951 году стал обладателем Кубка СССР по хоккею с шайбой, а в 1952 году — финалистом Кубка. Серебряный (1947) и бронзовый (1950, 1951) призёр чемпионатов СССР. Играл за сборную Москвы.

Во время игры отличался быстродействием, напором и отличным ударом по воротам и умел приспосабливаться к игре своих коллег по игре.

После завершения игровой карьеры тренировал ХК «Льнокомбинат им. Ленина» (Казань) в 1957—1959 гг., после чего завершил спортивную карьеру.

Скоропостижно скончался в 1969 году.

Примечания

Ссылки 
 Степанов Леонид Николаевич — энциклопедия «ЧХП»
 Степанов, Леонид Николаевич | Спорт-страна.ру
 История хоккейной команды СПАРТАК МОСКВА — Степанов Леонид Николаевич

Хоккеисты с мячом СССР
Хоккеисты СССР
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК «Трактор»
Игроки ХК «Крылья Советов»
Игроки ХК «Кристалл» Электросталь
Игроки ХК «Спартак» Москва
Хоккейные тренеры СССР